

Sciences et techniques

Chimie 
 L'ozone est un allotrope de l'élément oxygène, de formule O.

Culture et société

Entreprises 
 Ozone est un fournisseur d'accès à Internet du groupe NomoTech, une entreprise française.

Musique 
 O-Zone est un groupe moldave de musique pop.
 O-Zone Originals est une compilation d'O.C., sortie en 2011.

Patronyme 
 Makoto Ozone (1961-) est un pianiste de jazz japonais.